

Patronyme 
 Johan Palmstruch (1611 - 1671), fondateur de la Banque de Stockholm
 Johan Wilhelm Palmstruch (1770 - 1811), botaniste suédois

Homonymie de patronyme